Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 68 dans le monde.

 Route fédérale 68 en Allemagne
 U.S. Route 68 aux États-Unis
 Interstate 68 aux États-Unis
 Route principale 68 en Finlande
 Route départementale 68 dans le Puy-de-Dôme, France
 Route européenne 68 traversant la Hongrie et la Roumanie
 Route 68 en Islande
 Route I/68 en Slovaquie
  dans certains pays